Ipoet I: Egyptische koningin uit begin 6e dynastie
 Ipoet II: Egyptische koningin uit de 6e dynastie